

Казахстанський сільський округ — адміністративна одиниця, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Казахстанський сільський округ — адміністративна одиниця, Железінський район, Павлодарська область
 Казахстанський сільський округ — адміністративна одиниця, Таскалинський район, Західноказахстанська область